FA Premier liga 2010./11. (originalno Barclays Premier League iz sponzorskih razloga) 19. je sezona engleske Premier lige od njezina osnutka 1992. Počela je 14. kolovoza 2010.

Promjena pravila
Premier liga uvodi ograničenje na broj igrača u momčadi. Od ove sezone klubovi će do kraja kolovoza, odnosno završetka ljetnog prijelaznog roka, morati prijaviti ne više od 25 igrača u momčadi. Isto vrijedi i za kraj siječnja, za kraj zimskog prijelaznog roka. Igrači s 21 godinom i manje mogu se birati bez registracije među 25 igrača.

Uvodi se i pravilo o "domaćim igračima", kojim se pokušava potaknuti razvoj mladih nogometaša u klubovima Premier lige. Prema novom pravilu klubovi će na popisu 25 igrača morati navesti bar osam igrača koji su registrirani bar tri sezone u domaćem natjecanju prije njihova 21. rođendana.

Klubovi

Stadioni i lokacije

Trenerske promjene

Tablica

Rezultati
 Domaćini su u redcima, a gosti u stupcima.

</small>

Statistika sezone

Najbolji strijelci

Najbolji asistenti

Izvori

Sezone FA Premier lige